Shore steht für:
 ein Werkstoffkennwert, siehe dazu Härteprüfung nach Shore
 in der Drogenszene, auch Schore geschrieben und deutsch ausgesprochen, das Opioid Heroin

Shore ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Ferdinand Shore (1876–1936), amerikanischer Metalloge
 Daryl Shore (* 1970), US-amerikanischer Fußballtorwart, Fußballtrainer und -funktionär
 David Shore (* 1959), kanadischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Denis Shore (1915–1963), südafrikanischer Sprinter
 Dinah Shore (1916–1994), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Devin Shore (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Drew Shore (* 1991), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Eddie Shore (1902–1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Howard Shore (* 1946), kanadischer Komponist
 Jane Shore (1445–um 1527), Mätresse König Eduards IV. von England
 John Shore (um 1662–1752), englischer Trompeter
 John Shore, 1. Baron Teignmouth (1751–1834), britischer Politiker
 Julian Shore (* 1987), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Marci Shore (* 1972), US-amerikanische Osteuropahistorikerin
 Nick Shore (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Pauly Shore (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Shore, Baron Shore of Stepney (1924–2001), britischer Politiker
 Richard A. Shore (* 1946), US-amerikanischer Mathematiker
 Rick Shore, US-amerikanischer Basketballtrainer
 Ryan Shore (* 1974), kanadischer Komponist
 Stephen Shore (* 1947), US-amerikanischer Fotograf
 Thomas William Shore (1840–1905), englischer Geologe und Altertumsforscher
 Wilma Shore (1913–2006), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Offshore
 Schore
 Shor